La saison 1992 du championnat du Kazakhstan de football était la toute première édition de la première division kazakhe depuis l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Union soviétique, en août 1991. Vingt-quatre équipes, issues des divers championnats soviétiques, sont réparties en 2 poules, où tous les clubs s'affrontent en matchs aller et retour. À la fin de cette première phase, les 7 premiers de chaque poule disputent une poule pour le titre tandis que les autres clubs jouent la poule de relégation. En fin de saison, pour faire passer le championnat de 24 à 26 équipes, trois clubs sont relégués et remplacés par les 5 meilleurs clubs de Perveja Liga, la deuxième division kazakhe.

C'est le club du FC Kairat Almaty qui remporte le premier championnat de l'histoire du pays en terminant en tête de la poule finale, avec un point d'avance sur le duo composé du FC Arsenal SKIF et du FC Traktor Pavlodar. Le Kairat réussit même le doublé en battant le FK Taraz en finale de la Coupe du Kazakhstan.

Au départ prévu avec 25 équipes (une poule de 13, une de 12), le forfait du FC Metallist Zhezkazgan n'a pas fait changer la composition des groupes, qui comptent donc 13 et 11 équipes.

Les 24 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Poule 1 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule 2 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 
Les 7 premiers de chaque poule se retrouvent au sein d'une poule unique pour se disputer le titre national. Ils démarrent la seconde phase avec les résultats et points obtenus face aux formations de leur poule de première phase et ne rencontrent en matchs aller-retour que les équipes provenant de l'autre poule.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule de relégation 
Les équipes non concernées par le titre se retrouvent au sein d'une poule unique pour éviter la relégation. Elles démarrent la seconde phase avec les résultats et points obtenus face aux formations de leur poule de première phase et ne rencontrent en matchs aller-retour que les équipes provenant de l'autre poule.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Kazakhstan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kazakhstan de football
Kazakhstan
Sport au Kazakhstan en 1992